Die ADAC-Procar-Saison 2015 fand an 8 verschiedenen Saisonstationen statt, die zum Großteil im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters-Wochenendes ausgetragen wurden. Fredrik Lestrup und Steve Kirsch waren in der Saison überlegen und gewannen die Meistertitel in ihren Divisionen vorzeitig, obwohl noch zwei Rennenwochenenden ausstanden. Ralf Glatzel sicherte sich den Meisterpokal in der letzten Saison der Division 2.

Teilnehmerliste

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die Wagen unterschiedlichen Divisionen starten die Rennen gemeinsam, werden allerdings nur innerhalb ihrer jeweiligen Division gewertet. Die ersten 8 Fahrzeuge sind punkteberechtigt nach folgendem System: 10-8-6-5-4-3-2-1. In der Saison 2015 gibt es jeweils einen Punkt für die schnellste Runde und die Pole-Position.

Motorsportsaison 2015